Го́лубев — русская фамилия. Женская форма .

Известные носители

А 
 
 
 Голубев, Алефтин Леонидович (1935—2021) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике.
 
 
 Голубев, Антон Михайлович (род. 1987) — российский футболист, игрок в пляжный футбол.
 Голубев, Антоний (1907—1979) — польский писатель.
 Голубев, Артём Валерьевич (род. 1999) — российский футболист.
 Голубев, Архип Тихонович (1910—1987) — советский военачальник, генерал-полковник.

Б—К 
 Голубев, Борис Маркович (1928—1978) — Герой Социалистического Труда.
 
 Голубев, Валерий Александрович (род. 1952) — член Совета Федерации.
 
 
 
 Голубев, Владилен Николаевич (1929—1988) — советский футболист.
 
 Голубев, Геннадий Григорьевич (1944—2006) — советский и российский актёр театра.
 
 Голубев, Глеб Николаевич (1926—1989) — российский писатель.
 Голубев, Денис Павлович (род. 1991) — российский хоккеист.
 
 Голубев, Евгений Кириллович (1910—1988) — советский композитор и педагог.
 
 
 Голубев, Иосиф Петрович (1873—1962) — участник трёх революций, Герой Труда.

Л—Я 
 Голубев, Лев Викторович (1876—1942) — председатель попечительного совета приютов принца Ольденбургского, камергер.
 
 
 Голубев, Моисей Александрович (1824—1869) — проповедник и переводчик, профессор Санкт-Петербургской духовной академии.
 
 
 Голубев, Павел Васильевич (1883—1966) — оперный певец.
 
 Голубев, Семён Сергеевич (род. 1990) — российский легкоатлет-спринтер.
 
 Голубев, Степан Тимофеевич (1848—1920) — русский церковный историк.
 Голубев, Юрий Филиппович (род. 1941) — советский и российский учёный-механик.



Двойные фамилии 
 Голубев-Крицер, Яков Григорьевич (1904—1973) — советский военный деятель, полковник.

Топоним 
 Голубев — посёлок при промышленном предприятии, расположенный на территории Бахмачского района Черниговской области (Украина).

См. также 
 Голубев Мох